DNS – ang. Domain Name System (system nazw domenowych)
 DNS – ang. 3,5-dinitrosalicylic acid (kwas 3,5-dinitrosalicylowy)